

Cattedrali 
Cattedrale di San Vigilio a Trento

Chiese

Italia

Emilia-Romagna 
Chiesa di San Vigilio a Samboseto, frazione di Busseto

Lombardia 
 Chiesa di San Vigilio a Calco
 Chiesa di San Vigilio a Cevo
 Chiesa di San Vigilio a Lodrino

Toscana 
Chiesa di San Vigilio a Siena

Trentino-Alto Adige 
 Provincia autonoma di Bolzano
 Chiesa di San Vigilio al Virgolo a Bolzano
 Chiesa di San Vigilio a Cortaccia sulla Strada del Vino
 Chiesa di San Vigilio a Corvara in Badia
 Chiesa di San Vigilio a Merano
 Chiesa di San Vigilio a San Vigilio, frazione di Marebbe

 Provincia autonoma di Trento
 Chiesa di San Vigilio ad Amblar, frazione di Amblar-Don
 Chiesa di San Vigilio a Caldes
 Chiesa di San Vigilio a Cavalese
 Chiesa di San Vigilio a Lanza, frazione di Rumo
 Chiesa di San Vigilio a Moena
 Chiesa di San Vigilio a Molina, frazione di Ledro
 Chiesa di San Vigilio a Molveno
 Chiesa di San Vigilio a Monclassico, frazione di Dimaro Folgarida
 Chiesa di San Vigilio a Nago
 Chiesa di San Vigilio a Ossana
 Chiesa di San Vigilio a Pez, frazione di Cles
 Chiesa di San Vigilio a Pinzolo
 Chiesa di San Vigilio a Spiazzo
 Chiesa di San Vigilio a Spormaggiore
 Chiesa di San Vigilio a Stenico
 Chiesa di San Vigilio a Tione di Trento
 Chiesa di San Vigilio a Vallarsa

Veneto 
Chiesa di San Vigilio a Brentino
Chiesa di San Vigilio a Pove del Grappa

Svizzera 
Chiesa di San Vigilio a Gandria, quartiere di Lugano
Chiesa-Oratorio di San Vigilio a Rovio

Pagine correlate 
Pieve di San Vigilio